LBR, sigle composé des trois lettres L, B et R, peut faire référence à :
 Liberia,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,
 Extension d'un format de fichier d'archive largement utilisé sous CP/M
 L'Aéroport de Lábrea, selon la codification IATA
Code